Youngs Lake ist der Name folgender Seen in:

Australien:
 Youngs Lake (Australien), bei Youngs Siding

Kanada:
 Youngs Lakes, Manitoba
 Youngs Lake (British Columbia), im Cariboo Land District
 Youngs Lake (Nova Scotia), bei Annapolis
 Youngs Lake (Ontario), bei Frontenac

Vereinigte Staaten von Amerika:
 Youngs Lake (Arizona), im Coconino County
 Youngs Lake (Kalifornien), im Humboldt County
 Youngs Lake (Mecosta County, Michigan)
 Youngs Lake (Lapeer County, Michigan)
 Youngs Lake (Mississippi), im Warren County
 Youngs Lake (Oklahoma), im Washington County
 Youngs Lake (Wisconsin), im Waupaca County

Siehe auch:
 Young Lake